Futter steht für:

 Tieren durch den Menschen angebotene Nahrung, siehe Futtermittel
 umgangssprachlich die Nahrung von Tieren allgemein
 Stoffmaterial auf der Innenseite von Kleidungsstücken, Schuhen und Lederwaren, siehe Futter (Textil)
 bei Fenstern und Türen die Holzauskleidung der Leibung, siehe Türzarge, Fensterzarge
 eine Vorrichtung zum Einspannen eines Werkstückes, das Spannfutter
 eine mittelalterliche Abgabe, wie in Thüringen und Hessen das Landgrafenfutter
 einen Waffenfachbegriff, siehe Futter (Waffe)

Personen:

 Andreas Futter (* 1969), deutscher Bildhauer
 Emil Futter (1877–1931), österreichischer Oberingenieur
 Victor Futter (1919–2005), US-amerikanischer Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Futterer
 Fütterung